Фрунзенский сельский округ

Калининградская область 

 Фрунзенский сельский округ Правдинского района (до 2008 года)

Рязанская область 

 Фрунзенский сельский округ Михайловского района (до 2006 года)

Смоленская область 

 Фрунзенский сельский округ Дорогобужского района (упразднён)